Kaha är ett släkte av insekter. Kaha ingår i familjen Derbidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Kaha